Донузла́вская во́лость — административно-территориальная единица в составе Евпаторийского уезда Таврической губернии. Занимала территорию запада Сакского (у восточного берега озера Донузлав до моря) и севера Черноморского (до озера Ярылгач) районов.

Образована в результате земской реформы 1890-х годов, которая в Евпаторийском уезде прошла позже 1892 года, в основном, из деревень упразднённой Чотайской волости (в границах 1860 года). По «Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» население составило 3 666 человек и включала 47 населённых деревень:

Также на 1900 год 5 деревень записаны, как разорённые: Бузак, Джайлав, Кубаран, Курома и Сачал, а Джанке также записана, как разорённая, но, вместе с Акоджой имеющая 122 жителей. В волости числился 1 посёлок — Ойбур с 53 жителями, 3 хутора — Аджи-Байчи-Буюк (14 чел.), Кулашеих (5 чел.) и Малий (56 чел) и 7 усадеб, многие из которых со временем стали сёлами:
 Апан-Сарча — 25 чел.,
 Когенеш — 14 чел.,
 Маргольфе — 15 чел.,
 Ойбур — 11 чел.,
 Ораз — 27 чел.,
 Чаян — 6 чел.,
 Чебердеш — 5 чел.

Справочник 1915 года 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в Донузлавской волости Евпаторийского уезда числилось 125 различных поселений в которых проживало 6886 человек приписных жителей и 2930 — «посторонних». В волости было необычно много для Крыма того времени сёл — 25:

 Апан-Сарча — 158/98 чел.
 Болек-Аджи (вакуф) — 175/13 чел.
 Карт-Бий-Аджи-Байчи — 25/6 чел.
 Денис Байчи (вакуф) — 145/2 чел.
 Донузлав — 393/0 чел.
 Дорт-Сакал — 177/13 чел.
 Ибраим-Эли — 71/28 чел.
 Каймак — 94/12 чел.
 Каралар — 109/17 чел.

 Каралар-Кипчак — 97/18 чел.
 Каялы-Кенегез — 131/32 чел.
 Кульсадык — 285/15 чел.
 Мамут-Бай 1-й — 37/0 чел.
 Маргальфе — 25/30 чел.
 Маргальфе (вакуф) — 64/0 чел.
 Мурзачик — 29/24 чел.
 Ойбур — 30/15 чел.
 Ойбурчик — 6/65 чел.

 Отар-Мойнак — 255/156 чел.
 Поповка — 20/60 чел.
 Порфирьевка — 25/42 чел.
 Тагай-Калач — 55/8 чел.
 Ташке — 122/21 чел.
 Уллан-Эли — 67/20 чел.
 Учкую-Кипчак — 125/6 чел.
 Чачал (или Сачал) — 150/26 чел.
 Ярылгач — 492/0 чел.

По справочнику в волости числилось 17 деревень:

 Аджи-Ассан — 30/40 чел.
 Аирча — 123/0 чел.
 Айсабай — 91/29 чел.
 Айсабай (вакуф) — 74/6 чел.
 Ак-Коджа (оно же Джанке) — 133/44 чел.
 Ак-Коджа Новая — 159/57 чел.

 Ак-Чокрак — 90/25 чел.
 Биюк-Калач — 149/10 чел.
 Донузлав II-я часть (Аджи-Мусса) — 316/0 чел.
 Картбий — 64/47 чел.
 Китай — 55/11 чел.
 Садыр-Богай — 169/0 чел

 Тереклы-Конрат — 121/12 чел.
 Унгут — 76/55 чел.
 Чаян — 71/17 чел.
 Ялы-Мойнак — 92/34 чел.

Также в волости числились:
 4 посёлка, из них Кула-Шеих (92 человек приписного населения и 15 — «постороннего») и Муссали (152/10 чел.) — будущие сёла;
 14 хуторов, из которых Аджи-Байчи (10/40 чел.), Кош-Оба-Кары (61/4 чел.), Мамут-Бай 2-й (0/36 чел.), Сокуркой (0/9 чел.) и Чайгоз (43/32 чел.) впоследствии стали сёлами;
 21 экономия — Чотай (з штуки), Ток-Джол, Отар — 2, Ораз, Малий, 2 экономии Картполу, Кырк-Кулач, Когенеш и Чебердеш;
 4 имения Алчин, 2 имения Кадайгул и Кабач.
 Евпаторийский маяк; 2 казённых соляных озера, 4 каменоломни, соляной промысел и 4 дачи, при дер Ялы-Мойнак; 3 кордона пограничной стражи, санаторий, 2 рыбных завода, 7 соляных озёр, чебарня Кичкинель, шоссейная будка и хлебная пристань.

Волость существовала до советской административной реформы 8 января 1921 года.

Примечания

Литература